Varas ist der Name folgender Personen

 Alex Varas (* 1976), chilenischer Fußballspieler
 Antonio Varas de la Barra (1817–1886), chilenischer Politiker
 Carlos Varas (* 1970), chilenischer Biathlet
 Christian de Varas (* 1978), deutscher Musicaldarsteller
 Javi Varas (* 1982), spanischer Fußballspieler
 Joaquín Varas (1923–2010), chilenischer Militärbischof
 José Miguel Varas (* 1928), chilenischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Vara